De Wereldkampioenschappen darten (of WDF World Cup) is een dartstoernooi georganiseerd door de World Darts Federation. Het toernooi werd gehouden van 2 oktober 1991 tot en met 4 oktober 1991 in Gran Dorado in Zandvoort, Nederland.

Deelnemende landen
Er namen 32 landen deel aan de WDF World Cup 1991.

Heren teams

Kwartfinale tot finale

Heren individueel

Laatste 32 tot finale

Vrouwen individueel

Kwartfinale tot finale

Externe link
 WDF Officiële Website

1991
Darts in 1991
Dartswedstrijd in Nederland
Darts 1991